Анна Прусская (; 3 июля 1576, Кёнигсберг — 30 августа 1625, Берлин) — принцесса Прусская, в замужестве курфюрстина Бранденбурга.

Биография 
Анна — старшая дочь герцога Пруссии Альбрехта Фридриха и Марии Элеоноры Юлих-Клеве-Бергской, дочери герцога Вильгельма Богатого.

30 октября 1594 года в Кёнигсберге Анна вышла замуж за маркграфа Иоганна Сигизмунда, будущего курфюрста Бранденбурга. Мать Иоганна Сигизмунда предупреждала сына, что невеста не отличается особой красотой. Брак был заключён по расчёту в обеспечение бранденбургских претензий на герцогство Пруссию. В браке родилось восемь детей, из которых трое умерло в раннем возрасте. Брак имел территориально-политическое значение, поскольку Анна как племянница последнего клевского герцога Иоганна Вильгельма рассматривалась прусскими Гогенцоллернами наследницей объединённых герцогств Юлих-Клеве-Берг, а также графств Марк и Равенсберг.

Анна превосходила своего супруга в политическом и интеллектуальном плане. Кроме того, она обладала железной волей и отличалась темпераментностью. Когда у курфюрста начинались запои, супруга била о его голову тарелки и стаканы. Она создала собственные дипломатические связи и сама выступала представителем своих интересов наследницы на западе. Ей принадлежали планы раздела спорных территорий, она сама вела переговоры с конкурентами из Пфальца. Во время Ютеборгского съезда 1611 года она принимала заключение совета. В 1612 году в обеспечение своих интересов она отправила к императору Матвею собственного посланника.

В конце наследного спора по поводу юлих-клевского наследства Гогенцоллерны были вынуждены поделить наследство с Пфальцем-Нейбургом. Тем самым земли Рейнской области и Вестфалии впервые отошли к курфюршеству Бранденбург.

После перехода супруга в кальвинизм Анна выступила защитницей лютеранского населения. Протесты и ходатайства по большей части направлялись на её имя. Своей настойчивостью в посещении лютеранских служб она внесла вклад в утверждении лютеранского вероисповедания. Она поддерживала тесные связи с курфюршеством Саксония, центром лютеранской ортодоксии.

После перехода титула курфюрста к сыну Георгу Вильгельму Анна сохранила своё обширное влияние. Она выступила противницей Габсбургов и выдала свою дочь Марию Элеонору за короля Швеции Густава Адольфа, не предупредив об этом своего сына, и тем самым с самого начала нанесла удар по авторитету и международному имиджу курфюрста. Анна вновь поставила цель укрепить претензии Бранденбурга на прусский трон, что было крайне рискованным шагом, поскольку Пруссия в это время вела войну с Польшей, которой подчинялась Пруссия.

Анна Прусская похоронена в Кёнигсбергском соборе.

Потомки 
В браке с Иоганном Сигизмундом родились:
 Георг Вильгельм (1595—1640), курфюрст и маркграф Бранденбурга, женат на Елизавете Шарлотте Пфальцской
 Анна София (1598—1659), замужем за герцогом Брауншвейг-Вольфенбюттеля Фридрихом Ульрихом
 Мария Элеонора (1599—1655), замужем за королём Швеции Густавом II Адольфом
 Екатерина (1602—1644), замужем за князем Трансильвании Габором Бетленом, затем за герцогом Францем Карлом Саксен-Лауэнбургским
 Иоахим Сигизмунд (1603—1625)
 Агнесса (1606—1607)
 Иоганн Фридрих (1607—1608)
 Альбрехт Кристиан (1609)

Предки

Примечания

Литература 
 Christopher Clarke: Preußen. Aufstieg und Niedergang 1600—1947. Bonn, 2007 ISBN 978-3-89331-786-8
 Andreas Gautschi, Helmut Suter: Vom Jagen, Trinken und Regieren. Reminiszenzen aus dem Leben des Kurfürsten Sigismund von Brandenburg, nach alten Briefen zitiert (= Aus dem deutschen Adelsarchiv, N.F. 9), Limburg 2005
 Ernst Daniel Martin Kirchner: Die Kurfürstinnen und Königinnen auf dem Throne der Hohenzollern, 2. Teil: Die letzten acht Kurfürstinnen, Berlin 1867, S. 131—180 (mit Portrait Anna von Preußens).
 Rolf-Achim Mostert: Der jülich-klevische Regiments- und Erbfolgestreit ein «Vorspiel zum Dreißigjährigen Krieg»?, in: Stefan Ehrenpreis (Hg.): Der Dreißigjährige Krieg im Herzogtum Berg und in seinen Nachbarregionen. Neustadt/Aisch 2002, S. 26-64 (dort ältere Literatur)
 Toni Saring: Kurfürstin Anna von Preußen. In: Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte 53 (1941) 248—295.

Принцессы Пруссии